Пугачёв (женская форма — ) — русская фамилия, произошедшая от прозвища Пугач, а также топоним.

Носители фамилии 
 Пугачёв, Алексей Иванович (1883—1939) — медальер, художник, гравёр, эмальер.
 
 Пугачёв, Арсений Филиппович (1922—1943) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Пугачёв, Борис Павлович (1919—1995) — советский шахматист.
 Пугачёв, Василий Павлович (род. 1948) — заслуженный профессор МГУ, политолог, специалист по управлению персоналом.
 Пугачёв, Виктор Георгиевич (род. 1948) — лётчик-испытатель, первый исполнитель фигуры высшего пилотажа «Кобра Пугачёва».
 
 Пугачёв, Емельян Иванович (1742—1775) — предводитель крестьянского восстания 1773—1775 годов.
 
 Пугачёв, Наум Филиппович (1905—1942) — советский государственный и общественный деятель, внёсший значительный вклад в развитие района Чаун-Чукотки.
 Пугачёв, Олег Николаевич (род. 1953) — российский паразитолог, директор Зоологического института РАН.
 Пугачёв, Семён Андреевич (1889—1943) — советский военачальник.
 
 Пугачёв, Терентий Давыдович (1897—1970) — участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, красноармеец.
 Пугачёв, Фёдор Иванович (род. 1954) — советский офицер, начальник полковой разведки, капитан.
 Пугачёв, Юрий Николаевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Двойная фамилия 
 Пугачёв-Ионов, Дмитрий Павлович (1910—1988) — советский учёный.

Топоним 
 Пугачёв — город в Саратовской области России.
 Пугачёв — военный аэродром в Саратовской области, вблизи одноимённого города.

В культуре 
 «Пугачёв» — поэма Сергея Есенина (1921).
 «Пугачёв» — фильм Павла Петрова-Бытова (1937).
 «Пугачёв» — рок-опера группы Рок-Синдром на полный текст поэмы Сергея Есенина (2016).

См. также 
 
 Емельян Пугачёв
 История Пугачёва
 Последний бой майора Пугачёва